Il Movimento Giovanile Progressista-Lotta di Classe (MGP-LdC) fu uno dei gruppi extraparlamentari di estrema sinistra ticinesi e svizzeri degli anni settanta.

Bibliografia
Macaluso Pompeo, Storia del Partito Socialista Autonomo, Locarno, Armando Dadò, 1997
Veri Francesco, Au Tessin il fait chaud! , in: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier, nº21, novembre 2005, anno 21, pp. 173–184
Veri Francesco, I movimenti extraparlamentari d'estrema sinistra nella società politica ticinese degli anni '70 , in: Bollettino Storico della Svizzera Italiana, Vol. CX, fasc. II, dicembre 2006
Wisler Dominique, Violence politique et mouvements sociaux. Etudes de la radicalisation sociale (1969-1990), Genève, Georg Editeur, 1994 
Archivio Circolo Carlo Vanza; Locarno, fondo "Azione diretta"
Archivio Fondazione Pellegrini-Canevascini; Bellinzona, Fondo "anni 60", scatola 1,2,3; fondo Koppfel Delaloye, scatola 1,2,3; 
Archivio di Stato del Canton Ticino (giornali "Lotta di Classe", "Compagni,*", tutti i numeri, periodici e giornali ticinesi riguardanti gli eventi citati).
Dominique Wisler, Violence politique et mouvements sociaux - étude sur les radicalisations sociales, Genève, Editions Georg, 1994, 290 p. ISBN 2-8257-0496-2, p. 183-227 [fr.]

Collegamenti esterni

Movimenti attivi durante gli anni di piombo
Movimenti politici
Politica del Cantone Ticino